Abbaye Sainte-Anne peut désigner :
 abbaye Sainte-Anne de Lübeck, en Allemagne ;
 abbaye Sainte-Anne de Bonlieu-sur-Roubion, en France ;
 abbaye Sainte-Anne de Gassicourt, en France ;
 Abbaye Sainte-Anne d'Issy à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) en France
 abbaye Sainte-Anne de Kergonan, en France ;
 abbaye Sainte-Anne de Moutons, à Avranches, en France.

Voir aussi 
 Liste des abbayes et monastères
 Monastère Sainte-Anne de Jérusalem

Homonymie d'abbayes